Бе́рнат Му́нкачи (, 12 марта 1860, Надьварад, Трансильвания (ныне Орадя, Румыния) — 21 сентября 1937, Будапешт, Венгрия) — венгерский языковед, этнограф, литературовед и фольклорист. Академик Венгерской АН (с 1910 года).

Биография 

Бернат (Дов-Бер) Мункачи происходил из известной еврейской семьи. Его отец Адольф (Авраам Меер) Мунк (1830—1907) был автором прозаических произведений на иврите. Мать — Розалия Шали Мунк (урождённая Штейн, 1830—1914). В 1882 году Мункачи окончил обучение в Будапештском университете и последующую свою жизнь целиком посвятил изучению финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Западной Сибири (удмурты, ханты, манси, чуваши и др.) и их языковым и культурным связям с венграми, в том числе и непосредственным полевым исследованиям. Так, в 1885 году он находился в Уфимской губернии, где с целью изучения местного населения посетил 6 уездов.

Мункачи редактировал журнал «Ethnographia», основал журнал «Келети семле» («Keleti Szemle»), в 1904 году организовал Венгерский комитет Международного общества Средней и Восточной Азии.

В 1915-1916 годы Мункачи находился в Эстергомский лагере, где записывал тексты от 25 пленённых в ходе Первой мировой войны российских солдат-удмуртов.

Исследования Берната Мункачи — как прикладные (огромная коллекция языковых текстов), так и теоретические (выводы из истории, сравнительного языкознания и диалектологии народов Поволжья и Западной Сибири), продолжают оставаться актуальными и очень ценными и в наше время.

Основные работы 
Основные научные работы Мункачи в области сравнительного языкознания, тюркологии, иранистики и этнографии. Некоторые из них изданы уже после смерти ученого другими финноугроведами:
 Votják nyelvmutatványok. Ugor füzetek 5., Budapest, 1884.
 Votják népköltészeti hagyományok., Budapest, 1887.
 A votják nyelv szótára., Budapest, 1890–1896.
 Vogul népköltési gyűjtemény. köt I-IV., Budapest, 1892, 1892, 1893, 1896. (A jegyzeteket tartalmazó 2. kötetek megjelenési évei: 1902, 1910, 1952, 1963 &ndash ; az utóbbi kettőt Kálmán Béla rendezte sajtó alá; a II. részhez egy 3. kötet is megjelent 1921-ben.)
 A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve., Budapest, 1894.
 Déli osztják szójegyzék. (Pápai Károly gyűjtése alapján). Ugor füzetek 12., Budapest, 1896.
 Árja és kaukázusi elemek a finn–magyar nyelvekben I., Budapest, 1901.
 Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken., MSFOu 102. Herausgeben von D. R. Fuchs, Helsinki, 1952.

Примечания

Ссылки 
 Бернат Мункачи в БСЭ

Этнографы Венгрии
Финно-угроведы
Унгаристы
Тюркологи Венгрии
Похороненные на Еврейском кладбище на улице Козмы